Il doppio del torneo di tennis British Hard Court Championships 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Louk Sanders e Rolf Thung che hanno battuto in finale David Carter e Rod Frawley 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 David Lewis /  Paul McNamee (primo turno)
 Robin Drysdale /  Richard Lewis (semifinali)

 John Feaver /  Onny Parun (primo turno)
 Hans Kary /  Iván Molina (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

British Hard Court Championships 1978